Grössjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grössjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (25,1 ha)
Grössjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (20,1 ha)
Tälje-Grössjön, sjö i Ånge kommun,  (66 ha)
Västanå-Grössjön, sjö i Ånge kommun,  (61,9 ha)
Grössjön (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (43,3 ha)
Grössjön (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706471-151967), sjö i Strömsunds kommun,  (2,04 km²)
Grössjön (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708512-153245), sjö i Strömsunds kommun,  (1,52 km²)
Grössjön (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (2,26 km²)
Grössjön (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (41,6 ha)
Grössjön (Styrnäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (20,3 ha)
Grössjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (30,4 ha)
Lill-Grössjön (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun och Sollefteå kommun,  (22,9 ha)
Lill-Grössjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (21,5 ha)
Stor-Grössjön, sjö i Sollefteå kommun,  (2,05 km²)
Grössjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (27,6 ha)
Grössjöns naturreservat, naturreservat i Umeå kommun, vid denna sjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn